A 2007-es holland nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt Assenben rendezték június 30-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Holland
Motorversenyzés Hollandiában